Osoby o tym nazwisku:
 Camilo Echevarría − argentyński kierowca wyścigowy
 Daimí Ramírez Echevarría − kubańska siatkarka, olimpijka
 Francisco Echevarría − gwatemalski sztangista, olimpijczyk
 Javier Echevarría Rodríguez − rzymskokatolicki duchowny
 Juan de Echevarría − hiszpański malarz pochodzenia baskijskiego